Bolag kan syfta på:

 Bolag – ett samarbete som regleras av avtal mellan fysiska och/eller juridiska personer
 bolag (kortspel) – em term i bridge och andra kortspel
 Bolaget – vardagligt namn på Systembolaget

Se även
Aktiebolag – en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser
 Enkelt bolag – två eller flera personer avtalar om att samarbeta i bolag
Handelsbolag – två eller fler delägare (bolagsmän)
Kommanditbolag –  en bolagsform där två olika typer av delägare förekommer
Bolag é vi eller Bo Lagevi –en deckarförfattarpseudonym